The Aquanauts est un collectif de musiciens de Détroit liés à Underground Resistance. Ce projet est un hommage de Tyree Stinson à son frère défunt James Stinson, qui prolonge en cela l'imaginaire aquatique développé par ce dernier au sein du duo Drexciya.

Membres connus 
Lamont Norwood
Milton Baldwin
Tyree Stinson
Mr. Bubble
The Spawn

Discographie (sur le label Underground Resistance)
Relentless / Bubble Beats (7") 2003
Spawn (12") 2003
Cruiseship Killa / Frustrated (7") 2005
The Titanic EP (12", EP) 2005

Liens externes 
Discogs

Techno de Détroit
Groupe d'electro
Groupe américain de musique électronique
Groupe de techno